

Persone 
 Jacques Ochs – schermidore belga
 Patrick Ochs – calciatore tedesco
 Peter Ochs – avvocato e politico svizzero
 Phil Ochs – cantautore statunitense
 Timo Ochs – calciatore tedesco

Altro 
 Casa Ochs – edificio storico di Praga